Guzówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Guzówka, un village du powiat de Lublin
 Guzówka, un village du powiat de Łuków